Larochelle oder LaRochelle ist der Familienname folgender Personen:
 Bill LaRochelle (William Donald LaRochelle; 1926–2011), kanadischer Hürdenläufer und Sprinter
 Sophie LaRochelle (* 1964), kanadische Ingenieurin, Physikerin und Hochschullehrerin
 Wildor Larochelle (Joseph Omer Wildor Larochelle; 1906–1964), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Rochelle